Kava (plant), een plant uit de familie Piperaceae;
Kava (rivier), een rivier in Oblast Magadan in het Russische Verre Oosten;
Kava (commune), een bestuurlijke eenheid (commune) in Mali.

Zie ook
Kawa